Luciano da Rocha Neves (ur. 18 maja 1993 w Anápolis) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji napastnika w São Paulo FC.

Linki zewnętrzne 
 
 Statystyki w bazie TheFinalball 
 

Brazylijscy piłkarze
Piłkarze Atlético Goianiense
Piłkarze Avaí FC
Piłkarze SC Corinthians Paulista
Piłkarze CD Leganés
Piłkarze Panathinaikosu AO
Piłkarze Fluminense FC
Piłkarze Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Piłkarze São Paulo FC
Brazylijscy piłkarze na igrzyskach panamerykańskich
Brazylijscy medaliści igrzysk panamerykańskich
Medaliści Igrzysk Panamerykańskich 2015
Brazylijscy uczestnicy igrzysk panamerykańskich (Toronto 2015)
Piłkarze nożni na Igrzyskach Panamerykańskich 2015
Ludzie urodzeni w Anápolis
Urodzeni w 1993